Niemcy:
 Hohenschönhausen – dawny okręg administracyjny Berlina
 Alt-Hohenschönhausen – dzielnica Berlina
 Neu-Hohenschönhausen – dzielnica Berlina

Inne:
 Berlin-Hohenschönhausen – Miejsce Pamięci Narodowej w Berlinie